Ritzkowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Ritzkowsky (1937–2003), deutscher Pfarrer
 Johannes Ritzkowsky (* 1946), deutscher Hornist